Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden elf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war das Olympia-Eissportzentrum im Olympiapark.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Zeitplan

Ergebnisse

Halbfliegengewicht (bis 48 kg) 

Datum: 27. August bis 10. September 1972 
31 Teilnehmer aus 31 Ländern

Im Finale besiegte Gedó den Nordkoreaner Kim einstimmig nach Punkten mit 5:0 (59:58, 59:57, 59:57, 60:58, 59:58).

Fliegengewicht (bis 51 kg) 

Datum: 27. August bis 10. September 1972 
37 Teilnehmer aus 37 Ländern

Im Finale siegte Kostadinow gegen Rwabwogo einstimmig nach Punkten mit 5:0 (59:58, 60:57, 59:58, 60:57, 60:58).

Bantamgewicht (bis 54 kg) 

Datum: 27. August bis 10. September 1972 
38 Teilnehmer aus 38 Ländern

Im Finale besiegte Martínez den Mexikaner Zamora einstimmig nach Punkten mit 5:0 (60:58, 59:58, 59:58, 60:57, 60:58).

Federgewicht (bis 57 kg) 

Datum: 27. August bis 10. September 1972 
45 Teilnehmer aus 45 Ländern

Im Finale besiegte Kusnezow den Kenianer Waruinge nach Punkten mit 3:2 (59:58, 59:58, 60:57, 58:59, 58:60).

Leichtgewicht (bis 60 kg) 

Datum: 27. August bis 10. September 1972 
37 Teilnehmer aus 37 Ländern

Im Finale siegte Szczepański gegen Orbán einstimmig nach Punkten mit 5:0 (59:59, 59:58, 59:58, 59:59, 59:58).

Halbweltergewicht (bis 63,5 kg) 

Datum: 31. August bis 10. September 1972 
32 Teilnehmer aus 32 Ländern

Im Finale siegte Seales gegen Angelow nach Punkten mit 3:2 (59:58, 59:58, 59:58, 59:59, 58:58).

Weltergewicht (bis 67 kg) 

Datum: 28. August bis 10. September 1972 
37 Teilnehmer aus 37 Ländern

Im Finale siegte Correa gegen Kajdi einstimmig nach Punkten mit 5:0 (59:59, 59:58, 59:57, 59:57, 60:57).

Halbmittelgewicht (bis 71 kg) 

Datum: 28. August bis 10. September 1972 
34 Teilnehmer aus 34 Ländern

Im Finale siegte Kottysch gegen Rudkowski nach Punkten mit 3:2 (59:58, 59:58, 59:58, 59:59, 59:59).

Mittelgewicht (bis 75 kg) 

Datum: 29. August bis 10. September 1972 
22 Teilnehmer aus 22 Ländern

Im Finale besiegte Lemeschew den Finnen Virtanen durch K. o. in der ersten Runde.

Halbschwergewicht (bis 81 kg) 

Datum: 28. August bis 10. September 1972 
28 Teilnehmer aus 28 Ländern

Im Finale besiegte Parlov den Kubaner Carrillo nach RSC (Abbruch durch Schiedsrichter) in der zweiten Runde.

Schwergewicht (über 81 kg) 

Datum: 3. bis 10. September 1972 
14 Teilnehmer aus 14 Ländern

Im Finale siegte Stevenson kampflos gegen Alexe, der wegen einer Handverletzung nicht antreten konnte.

Weblinks 
 
 Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 1972 (PDF, 29,4 MB)

Boxen
1972
Kampfsport (München)
Boxen (Deutschland)
Olympiapark (München)